Склади команд-учасниць кубка світу з хокею із шайбою 2016 року. Склад кожної збірної на турнірі складається не більше ніж 23 польових гравців і 3 воротарів.

Група А

Канада 

Головний тренер: Майк Бебкок (Канада).

Данкан Кіт, Джефф Картер, Джеймі Бенн та Тайлер Сегін отримали травми та були замінені на Джея Боумістера, Корі Перрі, Логана Кутюра та Раєна О'Райллі.

Чехія 
Головний тренер: Йозеф Яндач (Чехія).

Давід Крейчі, Томаш Гертл та Радко Гудас були замінені на Романа Червенка, Міхалом Бірнером та Томашом Кундратеком.

Збірна Європи з хокею із шайбою 
Головний тренер: Ральф Крюгер (Німеччина).

Фредерік Андерсен був спочатку заявлений до складу збірної але через травму його змінив німець Філіпп Грубауер.

США 

Головний тренер: Джон Торторелла (США).

Раєн Келлаген був травмований та замінений на Кайла Палм'єрі.

Група B

Фінляндія 

Головний тренер: Лаурі Марьямякі (Фінляндія).

Збірна Північної Америки з хокею із шайбою 

Головний тренер: Тодд Макліллан (Канада).

Шон Монеген був спочатку заявлений до складу збірної але через травму його змінив Вінсент Трочек.

Росія 

Головний тренер: Олег Знарок

В'ячеслав Войнов був замінений на Микиту Нестерова.

Швеція 
Головний тренер: Рікард Гренборг (Швеція).

Робін Ленер, Ніклас Крунвалль, Александер Стін та Генрік Зеттерберг були спочатку заявлені до складу збірної але через травми були замінені.

Форма

Група А

Група B

Посилання 
 Офіційний сайт 

2016